Westerplatte – półwysep w Gdańsku
 Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte
 Westerplatte – dzielnica Słupska
 Westerplatte – osiedle w Nowym Sączu
 Westerplatte – ulica w Krakowie

Filmy 
 Westerplatte – film dokumentalny z 1966
 Westerplatte – polski film wojenny z 1967 w reżyserii Stanisława Różewicza

Zobacz też 
 Obrona Westerplatte w 1939 roku
 ostatnia załoga Westerplatte
 Tajemnica Westerplatte – polsko-litewski film wojenny z 2013 w reżyserii Pawła Chochlewa
 Westerplatte: Załoga śmierci – komiks
 Żołnierze Westerplatte – film dokumentalny z 1988 w reżyserii Edwarda Wojtary